Devianza in statistica descrittiva.
Devianza in statistica matematica.
Devianza in campo sociologico.